Puranen ist der Familienname folgender Personen:
 Antero Puranen (* 1952), finnischer Speerwerfer und Olympiateilnehmer 
 Jorma Puranen (* 1951), finnischer Fotograf 
 Lauri Puranen (* 1959), finnischer Generalmajor a. D. und ehemaliger Kommandant der finnischen Luftstreitkräfte 
 Leena Puranen (* 1986), finnische Fußballspielerin und Mitglied der Frauenfußballnationalmannschaft 
 Tuomo Puranen (* um 1970), finnischer Musiker, Bassist der OP:L Bastards und Komponist für Filmmusik 

Siehe auch:
 Purananuru
 Puranas